Włoszczowa (do 1870 gmina Nieznanowice) – gmina miejsko-wiejska w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie włoszczowskim. W latach 1975–1998 gmina administracyjnie należała do województwa kieleckiego.

Największa gmina województwa świętokrzyskiego.

Siedziba gminy to Włoszczowa.

Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 20 487 osób.

Struktura powierzchni 
Według danych z roku 2002 gmina Włoszczowa ma obszar 253,7 km², w tym:
 użytki rolne: 52%
 użytki leśne: 39%

Gmina stanowi 27,99% powierzchni powiatu.

Demografia 
Dane z 30 czerwca 2004:

Miejscowości  

 Piramida wieku mieszkańców gminy Włoszczowa w 2014 roku.

Sołectwa 
Bebelno-Kolonia, Bebelno-Wieś, Boczkowice, Czarnca, Danków Duży, Danków Mały, Dąbie, Gościencin, Jeżowice, Kąty, Konieczno, Kurzelów, Kuzki, Ludwinów, Łachów, Międzylesie, Motyczno, Nieznanowice, Ogarka, Przygradów, Rogienice, Rząbiec, Silpia Duża, Wola Wiśniowa, Wymysłów.

Wsie bez statusu sołectwa: Ewina, Knapówka, Podłazie, Silpia Mała, Wymysłów Kurzelowski.

Sąsiednie gminy 
Kluczewsko, Koniecpol, Krasocin, Małogoszcz, Oksa, Radków, Secemin, Żytno

Miasta partnerskie 
 Le Passage

Przypisy